Somodi ist der Name folgender Orte:
 Somidi, ungarischer Name der Gemeinde Drienovec im Osten der Slowakei

Somodi  ist der Familienname folgender Personen:
 Ferenc Somodi (1955–2014), ungarischer Boxer
 István Somodi (1885–1963), ungarischer Hoch- und Weitspringer